Nobody's Child kan verwijzen naar:

Nobody's Child (film), een tv-film van Lee Grant uit 1986
Nobody's Child (nummer), een liedje dat onder andere is gezongen door Tony Sheridan met The Beatles en The Traveling Wilburys